Айдукевич — польське прізвище.

 Зиґмунт Айдукевич — польський художник.
 Тадеуш Айдукевич — польський художник.
 Казимир Айдукевич — польський філософ.

Польські прізвища